Undercover Boss est une émission de téléréalité britannique (2009), déclinée dans de nombreux pays, notamment dans :
 Undercover Boss aux États-Unis ;
 Undercover Boss en grande-Bretagne ;
 Patron incognito en France.